Arietta Adams (29 de março de 2000 - Carolina do Norte) é uma atriz de filmes pornográficos estadunidense.

Biografia
Arietta nasceu em 29 de março de 2000 na Carolina do Norte e cresceu em Lakeland, Flórida. Estudou até o segundo ano do ensino médio e pretende, um dia, concluir sua graduação.

Carreira
Perdeu sua virgindade aos 15 anos e entrou para a indústria pornográfica quando completou 18 anos. Resolveu entrar para a indústria de filmes adultos, quando alguns amigos lhe questionaram se ela gostaria de fazer filmes do gênero e ela disse, instantaneamente, que sim. Sua primeira cena foi para o site Facial Abuse. A primeira cena de sexo anal de Arietta aconteceu no início de 2019 para o site "True Anal" com Mike Adriano. Desde então, realizou várias cenas com sexo anal, inter-racial, ass-to-mouth, creampie anal e vaginal, dilatação anal, squirt, blowbang, cumswallow, cumswap, rimjob e garganta profunda.

Nome
O nome "Arietta" vem de uma rua em que ela morava e "Adams", ela acredita ser um bom sobrenome artístico.

Prêmios e Indicações

Ligações externas

Naturais da Carolina do Norte
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos